La lisière désigne une limite entre deux milieux, dont l'un est généralement forestier. La Lisière peut désigner :

 La Lisière, titre alternatif de L'Affrontement (), film russe d'Alekseï Outchitel, sorti en 2010 ;
 La Lisière, film franco-allemand de Géraldine Bajard, sorti en 2011 ;
 La Lisière, roman de Patrick Grainville, publié en .